Gai Fulvi Flac, llegat republicà a Càpua el 211 aC
 Gai Fulvi Flac, cònsol el 134 aC